BSV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bosset (Papua Nuova Guinea)
 bsv – codice ISO 639-3 della lingua baga sobané